Friedensstraße steht für:
 Friedensstraße (Dresden), siehe Liste der Kulturdenkmale in der Neustadt (Dresden, E–J)
 Friedensstraße (Hohen Wangelin), siehe Liste der Baudenkmale in Hohen Wangelin
 Friedensstraße (Mönchengladbach), siehe Liste der Baudenkmäler in Mönchengladbach (Denkmäler D–F)
 Friedensstraße (Naumburg)
 Friedensstraße (Weimar)

Siehe auch:

 Friedenstraße
 Friedensallee
 Friedensweg (Begriffsklärung)
 Friedenswege
 Straße des Friedens
 Friedensbrücke
 Friedensgasse